O noapte la Veneția  se poate referi la:

Operetă
 1883 O noapte la Veneția (operetă) – operetă de Johann Strauss;

 Film
 1934 O noapte la Veneția – film de operetă regizat de Robert Wiene;
 1953 O noapte la Veneția – film de operetă regizat de Georg Wildhagen;

Musical
 1974 Eine Nacht in Venedig – musical vest-german, regizat de Václav Kaslík